Göser beziehungsweise Goeser ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Goeser (1950–2010), deutscher Automobilrennfahrer
 Felix Goeser (* 1974), deutscher Schauspieler
 Johannes Göser (1828–1893), deutscher Geistlicher und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Karl Friedrich Göser (1803–1858), süddeutscher Maler (Biberach an der Riß)
 Simon Göser (1735–1816), südwestdeutscher Maler 

Siehe auch:

 Gösser